Filips I kan zijn:

 Filips I van Baden (1479-1533), markgraaf van Baden (1515-1533)
 Filips van Rouvres (Filips I van Bourgondië) (1346-1361), hertog van Bourgondië (1349-1361)
 Filips I van Brunswijk-Grubenhagen (ca. 1476-1551), hertog van Brunswijk-Grubenhagen (1485-1551)
 Filips I van Castilië (Filips “de Schone” van Bourgondië) (1478-1506), hertog van Bourgondië (1494-1506), koning van Spanje (1506)
 Filips I van Frankrijk (1052-1108), koning van Frankrijk (1060-1108)
 Filips I van Heinsberg (1130-1191), aartsbisschop van Keulen (1168-1191)
 Filips I van Hessen (1504-1567), landgraaf van Hessen (1509-1567)
 Filips I van Namen (Filips van Henegouwen) (1175-1212), markgraaf van Namen (1195-1212)
 Filips I van Nassau-Weilburg (1368-1429), graaf van Nassau-Weilburg (1371-1429), graaf van Saarbrücken (1381-1429)
 Filips I van Nassau-Wiesbaden (Filips “der Altherr”) (1492-1558), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1511-1554)
 Filips I van Orléans (1640-1701), hertog van Orléans
 Filips I van Piëmont (1278-1334), heer van Piëmont (1282-1334) en prins van Achaia (1301-1307)
 Filips I van Pommeren (1515-1560), hertog van Pommeren-Wolgast (1531-1560)
 Filips I van Savoye (1207-1285), graaf van Savoye (1268-1285)
 Filips I van Schaumburg-Lippe (1601-1681), graaf van Schaumburg-Lippe (1640-1681)
 Filips I van Vianden (ca. 1225-1273), graaf van Vianden (1252-1273)
 Filips I van de Elzas (1142-1191), graaf van Vlaanderen (1168-1191)